Hajrapetjan ist der Familienname folgender Personen:
 Aghwan Hajrapetjan (* 1987), armenischer Fußballspieler
 Armen Hajrapetjan (* 1975), armenischer Fußballspieler
 Arschak Hajrapetjan (* 1978), armenischer Ringer
 Eduard Hajrapetjan (* 1949), armenischer Komponist
 Luara Hajrapetjan (* 1997), armenische Musikerin
 Sarkis Hajrapetjan (* 1992), armenischer Eiskunstläufer
 Slawik Hajrapetjan (* 1996), armenischer Eiskunstläufer
 Sos Hajrapetjan (* 1959), sowjetischer Hockeyspieler
 Wahagn Hajrapetjan (* 1968), armenischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Airapetjan (russisch)
 Ajrapetjan (ukrainisch)
 Hayrapetyan (englisch)